Kres je lahko:

 kres - ogenj
 kres - dan poletnega Sončevega obrata (poletni solsticij) ali dan, s katerim se začne poletje (običajno med 21. in 23. junijem)
 Kres - opera Frana Gerbiča
 Kres - založba
 Folklorna skupina Kres - folklorna skupina iz Novega mesta

Glasila 

 Kres (1881–1886) - leposlovni in znanstveni list (Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, urednik Jakob Sket v sodelovanju z Gregorjem Krekom in župnikom Davorinom Trstenjakom)
 Kres (1921–1923) - družinski list (Ljubljana: Splošna delavska izobraževalna zveza »Svoboda« za Slovenijo, urednik Karlo Kocjančič, kasneje Angelo Cerkvenik)
 Kres (1930–1941) - glasilo katoliške mladine